Ры́балово — название населённых пунктов в России:

 Рыбалово — село в Томском районе Томской области.
 Рыбалово — деревня в Кривошеинском районе Томской области.